Kalliope oder Calliope (griechisch  „die Schönstimmige“) steht für:

 Kalliope, die ranghöchste Muse in der griechischen Mythologie
 Kalliope (Königin), eine indo-griechische Königin
 Kalliope (Parthien), eine von Seleukos I. in Parthien gegründete historische Stadt
 Kalliope (Zeitschrift), deutsche Kunst- und Literaturzeitschrift
 Kalliope (Label), ehemaliges deutsches Musiklabel
 ein alternativer Name für die Dampforgel.
 ein Bibliothekskatalog für Nachlässe und Autographen, siehe Kalliope-Verbund
 (22) Kalliope, ein Asteroid des Hauptgürtels
 ein Raketenwerfer der US Army, siehe T34 Calliope

Calliope steht für:
 Calliope mini, ein dem BBC micro:bit sehr ähnlicher Mikrocontroller bzw. Einplatinencomputer für den Einsatz in Grundschulen
 Calliope (Band), italienische Progressive-Rock-Band
 Calliope Tsoupaki (* 1963), griechische Komponistin
 Calliope (Gattung), Gattung der Schmätzer

Orte:
 Calliope (Queensland), Stadt in Queensland, Australien
 Shire of Calliope, der ehemalige Regierungsbezirk von Calliope
 Calliope River, ein Fluss in Queensland, Australien
 Calliope Range, ein Gebirgszug westlich von Gladstone in Queensland, Australien
 Calliope Dock, ein historisches Trockendock in Devonport, Auckland, Neuseeland

Siehe auch:
 Kaliopi